Кіма́тій ( — «хвилька», ), кіма ( — «хвиля», ) — декоративний профіль (архітектурний облом) із суцільним орнаментом, зазвичай на фасадах і колонах. Оздоблення профілю містить переважно рослинні мотиви й може бути графічним або рельєфним. У Стародавній Греції кіматій розфарбовувався (використовувалися червона, синя, зелена і чорна фарби), в архітектурі класицизму зазвичай декорувався стрічкою стилізованих листів, овалами тощо. Також кіматієм можуть називати вінчання карниза або п'єдесталу, незалежно від характеру профілювання і оздоблення.

Розрізняють такі типи кіматіїв:
 доричний кіматій — у вигляді прямого і зворотного гуська.
 іонічний кіматій — у вигляді прямого і зворотного каблучка, оформленого іоніками.
 лесбоський (лесбійський) кіматій — з каблучком, декорованим елементами у формі сердечок.

У разі увігнуто-опуклого профілю кіматія розрізняють прямий (cyma recta) і зворотний (cyma reversa) кіматій.

Джерела 
  
 Кіматій  // 
 Кіма  // 

Архітектурні елементи